Angelika steht für:

 Angelika, weiblicher Vorname
 Black Angelika (* 1987), rumänische Pornodarstellerin
 Engelwurzen (Angelica), eine Pflanzengattung
 Angelika, Dorf im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Anielin (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Angelica